Salvatore Masiello (Nápoles, 31 de Janeiro de 1982) é um futebolista italiano, meio-campista do Bari

Carreira 

Juventude:

Veneza

Profissional:

2000-2001 Veneza

2001-2003 Lumezzane

2003-2004 Palermo

2004-2005 Piacenza

2005-2006 Palermo

2006      Udinese

2006-2007 Messina (Emprestado)

2007-2008 Vicenza (Emprestado)

2008-     Bari

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do F.C. Messina Peloro
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Naturais de Nápoles